Брандон Џејмс Раут () је амерички глумац, рођен 9. октобра 1979. године у Де Мојну, Ајова (САД).

Филомграфија 

|-
| 2006. || Карла || -{Karla}- || Тим Питерс 
|-
| 2006. || || -{Denial}- || Хомем 
|-
| 2006. || Повратак Супермена || -{Superman Returns}- || Кларк Кент / Супермен
|-
| 2008. || || -{Life is Hot in Cracktown}- || Сајзмор 
|-
| 2008. || || -{Lie To Me}- || Џејмс 
|-
| 2009. || || -{Superman: The Man of Steel}- || Кларк Кент / Супермен 
|-
| 2009. || Проклета љубав || -{Kambakkht Ishq}- || 
|-
| 2014. || Божић једне мачке || -{The Nine Lives of Christmas}- || Закари Стоун
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1979.
Амерички глумци
Добитници награде Сатурн